Regne de Cuix o Kuš, antic regne al sud d'Egipte
 Kush o Kus, població de l'Alt Egipte prop de Luxor
 Hindu Kush, muntanyes de l'Afganistan
 Kush, varietat de cànnabis
 Cassites, poble de Mesopotàmia (segle XVI a XII aC) esmentat com a cuixites per Heròdot i altres antics grecs per confusió amb els habitants del Regne de Cuix
 Kush o Cuix, net de Noè a la Bíblia
 Imperi Kushan o Kusana, imperi de l'Índia